Suni kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Sundön (ö i Finland), Nyland, Borgå, 
 Suni (ö), Södra Karelen, Villmanstrand,

Italien 

 Suni, Sardinien, kommun, Sardinien, Provincia di Oristano,

Se även
 Suniantilop 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar